Starogard (district), Pools district in de woiwodschap Pommeren
 Starogard (West-Pommeren), dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren
 Starogard Gdański, stad in het Poolse woiwodschap Pommeren
 Starogard Gdański (gemeente), landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren